Чемпіонат чотирьох континентів 2022 — змагання серед фігуристів з Америки, Азії, Африки та Океанії, яке відбулося в Таллінні з 17 по 23 січня 2022 року. Спортсмени виступали в наступних категоріях: чоловіче і жіноче одиночне катання, парне фігурне катання і танці на льоду.

Змагання мали відбутися в Китаї, але через пандемію коронавірусу країна відмовилась від проведення турніру, тому Міжнародний союз ковзанярів звернувся з пропозицією провести змагання для неєвропейських фігуристів в Естонії наступного тижня після чемпіонату Європи 2022.

Розклад 
Місцевий час (UTC+3)

Результати

Чоловіки

Жінки

Спортивні пари

Танці на льоду

Примітки 

Січень 2022
Спортивні події 2022
Змагання з фігурного катання
2022 в естонському спорті